Георгиос Константинос Сакеллариос (; 1765, Козани — 1838, там же) — новогреческий медик и поэт.

Изучал медицину в Бухаресте и Вене, в Вене же сблизился с Ригасом Фереосом, одним из лидеров греческой национально-освободительной публицистики. По возвращении в Македонию работал врачом, в том числе некоторое время придворным врачом Али-паши Тепелинского. Опубликовал в Вене несколько книг, в том числе сборник стихотворений (; 1817) и сочинения «Άρχαιολογία τών Έλλήνων» (1789) и «Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα» (1797).

Поэты Греции
Греческие поэты
Родившиеся в 1765 году
Умершие в 1838 году
Персоналии по алфавиту